Geografia:
 Bristol, ciutat del sud-oest d'Anglaterra.
 Bristol (Connecticut)
 Bristol (Dakota del Sud)
 Bristol (Florida)
 Bristol (Indiana)
 Bristol (Maine)
 Bristol (Nova Hampshire)
 Bristol (Rhode Island)
 Bristol (Tennessee)
 Bristol (Vermont)
 South Bristol, població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Miscel·lània:
 Bristol Cars, constructor anglès d'automòbils de luxe.
 Bristol Sonics RLC, club de rugbi establert a Bristol (Anglaterra)
 Escala de Bristol, taula visual d'ús en medicina dissenyada per classificar la femta.
 Bristol Bulldog, avió.